«Колоски» () — фильм польского режиссёра Владислава Пасиковского, поставленный им в 2012 году.

Сюжет 
Действие фильма разворачивается в 2001 году в провинциальной деревне. Франтишек Калина (Иренеуш Чоп), двадцать лет назад эмигрировавший в США, приезжает домой, чтобы навестить брата Юзефа (Мацей Штур), и обнаруживает, что его брат по какой-то причине стал изгоем.

Позже Франтишек узнаёт причину этого: Юзеф собирал в окрестностях надгробия с уничтоженного в прошлом еврейского кладбища, которые местные жители использовали для мощения дороги или других утилитарных целей. Эти надгробия Юзеф хранил на принадлежавшем ему поле. Юзеф не смог получить в банке кредит, так как документы на его ферму были не в порядке. Отправившись в архив, Франтишек выяснил, что отец и многие другие жители деревни стали владельцами своих домов в конце Второй мировой войны, а до этого эти дома принадлежали евреям, которые якобы были убиты немцами.

Чем дальше Франтишек и Юзеф ведут расследование, тем больше они сталкиваются с враждебным отношением и прямыми угрозами. Чтобы узнать судьбу евреев, Франтишек расспросил стариков, которые помнили войну. Никто из них не дал внятного ответа, но по некоторым намёкам Франтишек понял, что евреи могли быть убиты в стоящем на болотах доме, который раньше принадлежал его отцу, а теперь был заброшен. Там братья раскопали захоронение жертв массовой расправы. Живущая рядом старуха-знахарка рассказала им, что эти евреи были заперты в доме и сожжены самими поляками, которые хотя и выполняли приказ немцев, но и сами были рады избавиться от евреев. Братья отправляются к старику Малиновскому, лично поджигавшему дом в 1945 году, но от него узнают, что вместе с ним дом поджёг Станислав Калина, отец братьев.

Не зная, что делать с открывшимся знанием, братья ссорятся, и Франтишек покидает деревню, чтобы наутро вернуться в США. Но утром его догоняет местная жительница, чтобы сообщить, что Юзеф ночью был жестоко убит. В завершающих кадрах фильма видно, что на поле, где Юзеф хранил надгробия, установлен мемориал в память об убитых евреях.

В ролях

История создания 
Идея снять «Колоски» появилась у Пасиковского после публикации в 2000 году книги историка Яна Т. Гросса «Соседи». В этой книге Гросс исследовал массовое убийство польских евреев в Едвабне в 1941 году и пришёл к выводу, что убийство совершили не нацисты, как считалось раньше, а сами поляки. Это открытие вызвало крупный скандал в Польше, так как противоречило традиционному представлению о том, что во время Второй мировой войны поляки были исключительно жертвами. В то же время описанные в фильме события полностью вымышлены, в нём не содержится никаких прямых указаний на Едвабне. Из-за болезненной для польского общества темы Дариуш Яблонский не мог найти денег на съёмки в течение семи лет.

Фильм был частично профинансирован российским Фондом Кино. В создании фильма принимали участие телеканалы Canal+ Polska и TVP, а также Attack Film (Словакия), Metrafilms (Россия) и Topkapi Films (Нидерланды).

Первоначально Пасиковский хотел назвать фильм «Кадиш» (еврейская поминальная молитва).

Оценки и критика 
В Польше фильм вызвал бурную дискуссию в обществе, которая фактически стала продолжением споров вокруг книги Гросса, но также касалась и затронутой в фильме темы современного антисемитизма. Правая Gazeta Polska назвала «Колоски» «лживым и вредным для поляков фильмом». Среди поддержавших «Колоски» были польский министр культуры Богдан Здроевский и режиссёр Анджей Вайда.

Михаил Трофименков отмечает умение режиссёра подать сложную тему умно, но на доступном для обывателя языке и видит корни фильма в американской и более поздней польской традиции вестерна, распространённый сюжет которого — приезд героя-одиночки в маленький городок, жителей которого связывает мрачная тайна; наиболее близкий, по мнению критика, прототип — «Плохой день в Блэк Роке» Джона Стёрджеса. Андрей Плахов, критикуя некоторую недостоверность образа Юзефа и «сомнительный с точки зрения вкуса» финал, в котором Юзеф оказывается распят, тем не менее назвал «Колоски» одним из важнейших фильмов года.

Мацей Штур получил национальную польскую кинопремию за лучшую мужскую роль, также фильм получил ещё одну премию для художника-постановщика и несколько других номинаций, включая «лучший фильм».

В 2013 году на Иерусалимском международном кинофестивале фильм получил премию Института Яд ва-Шем.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Польши 2012 года
Фильмы о Холокосте
Антисемитизм в Польше